Erva-abelha é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Ophrys apifera
 Ophrys speculum